Butterfield Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Butterfield Township (Arkansas)
 Butterfield Township (Michigan)
 Butterfield Township (Minnesota)
 Butterfield Township (Missouri)